Куна́ра — река в Свердловской области России. Устье реки находится в 430 км по правому берегу реки Пышмы. Длина реки составляет 59 км.

  

Притоки: Мясниковка, Потроховка, Исток, Соловьюшка, Белейка, Ольховка, Грязнушка. К бассейну реки относятся озёра Беткулово, Кукуян и Куртугуз. Билейский рыбопитомник.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, река Кунара относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пышма от Белоярского гидроузла и до устья, без реки Рефт от истока до Рефтинского гидроузла, речной подбассейн Тобола, речной бассейн Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010502212111200007747.

Примечания 

Притоки Пышмы
Реки городского округа Богданович
Реки городского округа Сухой Лог